Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Fleming che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Peter Fleming (semifinali)
 Peter Fleming (Campione)
 Ilie Năstase (quarti di finale)

 Stan Smith (quarti di finale)
 Dick Stockton (primo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Assente
 Brian Teacher (secondo turno)
 Victor Amaya (primo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Henry Pfister (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1979